Jméno a příjmení Jaroslav Svoboda má více nositelů:
 Jaroslav Svoboda (hoteliér) (* 1973) – český hoteliér a podnikatel, majitel sítě Czech Inn Hotels
 Jaroslav Svoboda (imunolog) (* 1952) – český imunolog a uznávaný odborník na AIDS
 Jaroslav Svoboda (lední hokejista) (* 1980) – český lední hokejista, hráč českých ligových týmů a NHL
 Jaroslav Svoboda (malíř) (1879–????) – český malíř a legionář
 Jaroslav Svoboda (pedagog) (1883–1968) – český pedagog a myslivec, narozen v Únanově, zemřel v Třebíči
 Jaroslav Svoboda (sdruženář) (* 1944) - český lyžař, reprezentant v severské kombinaci
 Jaroslav Svoboda (spisovatel) (1843–1902) - spisovatel
 Jaroslav Svoboda (violista) (1908–???) – český violista, syn Hanuše Svobody
 Jaroslav Svoboda (sklářský výtvarník) (* 1938) – český sklářský výtvarník a podnikatel, býv. československý politik KSČ ze Žďárska, poslanec FS za normalizace
 Jarda Svoboda (* 1966) – český folkový zpěvák a skladatel, člen hudebních skupin Otcovy děti a Traband, občanským jménem Jaroslav Svoboda

Reference